Theodor Rumpel est un nom pouvant désigner:

 (1862-1923), chirurgien allemand
 (1897-?), as de l'aviation allemand

Voir aussi

Rumpel, Theodor